Agitacija je lahko:
 politična dejavnost za pridobivanje koga za kaj – glej agitacija (politika)
 v medicini huda tesnoba s telesnim nemirom – glej agitacija (medicina)